Garden Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Garden Grove (Florida), im Hernando County
 Garden Grove (Iowa), im Decatur County
 Garden Grove (Kalifornien), im Orange County

Siehe auch:
 Garden Grove Township